Almería, grad u Španjolskoj, glavni grad istoimene pokrajine;
 UD Almería, nogometni klub iz grada Almerie
 Almería (pokrajina), španjolska provincija
 Almería (Bilirán), Bilirán, Filipini;
 Almeria, Nebraska
 Almeria (rod), rod moljaca
 Almeria (grožđe), vrsta bijelog grožđa